

Cinéma et télévision 
 Killer Instinct est un film américano-philippin réalisé par Cirio H. Santiago en 1987.
 Killer Instinct est un téléfilm américain réalisé par Waris Hussein en 1988.
 Killer Instinct est un film américain réalisé par David Tausik en 1991.
 Killer Instinct (Split Second) est un film britannique réalisé par Tony Maylam et Ian Sharp en 1992.
 Killer Instinct est le titre original du film américain La Maison de la peur, réalisé par Ken Barbet en 2000.
 Killer Instinct est le titre télévisé du film américain Jill the Killer (Jill Rips), réalisé par Anthony Hickox en 2000.
 Killer Instinct: From the Files of Agent Candice DeLong est un téléfilm américain réalisé par Peter Werner en 2003.
 Killer Instinct est un court métrage canadien réalisé par Alain de Zilva et Brad Kersch en 2004.
 Killer Instinct est une série télévisée américaine créée par Josh Berman en 2005.

Jeux vidéo
 Killer Instinct est une série de jeux vidéo de combat :
 Killer Instinct est le premier jeu de la série ;
 Killer Instinct 2 est le deuxième opus de la série ;
 Killer Instinct est le troisième volet de la série.